

2019 
Текущий рейтинг отображает мировые доказанные запасы нефти. Список распределён по странам и основан на оценках ОПЕК, опубликованных в ежегодном статистическом бюллетене 2020 (Annual Statistical Bulletin 2020), и BP, опубликованных в ежегодном статистическом обзоре мировой энергетики 2020 (Statistical Review of World Energy 2020). Запасы нефти приведены в миллионах баррелей и в миллионах тонн, а также в процентах (%) от мировых запасов.

2016

2015 
По данным «British Petroleum», доказанные мировые запасы нефти в 2015 г. снизились на 2,4 млрд баррелей, по сравнению с 2014 годом, и составили 1697,6 млрд баррелей

2014 
Данный список стран по доказанным запасам нефти основан на оценках BP в опубликованном статистическом обзоре мировой энергетики 2015 (Statistical Review of World Energy 2015) по состоянию на 2014 год в млрд тонн и млрд баррелей.

2013 

Данный список стран включает для сравнения данные доказанных запасов нефти по оценкам BP в опубликованном статистическом обзоре мировой энергетики 2014 (Statistical Review of World Energy 2014) по состоянию на 2013 год в млрд тонн и млрд баррелей; по оценкам ЦРУ США, опубликованных во «Всемирной книге фактов» (The World Factbook) по состоянию на начало 2013 года в млрд баррелей и по другим оценкам (при их наличии).

Оценки 
В 2012 году мировые запасы нефти оценивались в 53 года добычи. В 2014 году среднесуточное потребление нефти в мире составляло около 93 млн баррелей в сутки. По оценкам «Forbes», «BP», EREPORT.RU, и простому арифметическому подсчёту, при сохранении текущего уровня потребления, доказанных мировых запасов нефти (около 1700 млрд баррелей, по состоянию на 2014—2015 годы) хватило бы примерно на 50 лет добычи.

См. также 
 Битуминозные пески Атабаски
 Битуминозные пески Ориноко
 Запасы нефти
 Крупнейшие нефтяные месторождения мира
 Мировые запасы природного газа
 Нефть
 Нефтяные проекты Венесуэлы
 ОПЕК
 Список стран по добыче нефти

Примечания 

Нефть
Мировая экономика
Нефть